

Бротон — селище, штат Іллінойс
 Бротон — селище, штат Огайо

Див. також 
 Бротен